Сони Ериксон Оупън 2011 е 27-ото издание на Сони Ериксон Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Кий Бискейн, САЩ от 21 март до 3 април. Ким Клейстерс защитава титлата си, но отстъпва в 1/4 среща на бъдещата шампионка Виктория Азаренка. Беларуската надиграва с 2:0 сета на финала Мария Шарапова и за втори път в кариерата си печели турнира. При двойките победителки от Сони Ериксон Оупън 2010 са Жисела Дулко и Флавия Пенета, но двете са елиминирани на четвъртфинала от двойката Мартинес Санчес / Медина Гаригес с 5 – 7, 4 – 6. Даниела Хантухова и Агнешка Радванска печелят състезанието след победа със 7 – 6(5), 2 – 6, [10 – 8] над Лизел Хубер и Надя Петрова.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (1 кръг)
  Лизел Хубер /  Надя Петрова (финал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (1 кръг)
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън (1 кръг)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (осминафинал)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабел Медина Гаригес (полуфинал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Сони Оупън Тенис